Demontage (französisch démontage „Abbau“) steht für:

 Auseinandernehmen, ein Fertigungsverfahren nach DIN 8591, siehe Zerlegen
 Demontage (Reparation), Abbau von Industrieanlagen als Kriegswiedergutmachung
 Altfahrzeugdemontage, siehe Fahrzeugrecycling#Demontage

Siehe auch: